«Боже, благослови Ангилью» () — неофициальный гимн Ангильи, написанный Алексом Ричардсоном. Официальный гимн — государственный гимн Соединенного Королевства «Боже, храни Короля!», поскольку остров — Британская заморская территория.

Английский текст гимна 
 God bless Anguilla
 Nurture and keep her
 Noble and beauteous
 She stands midst the sea
 Oh land of the happy
 A haven we’ll make thee
 Our lives and love
 We give unto thee

 Припев:

 With heart and soul
 We’ll build a nation
 Proud, strong and free
 We’ll love her hold her
 Dear to our hearts for eternity
 Let truth and right
 our banner be
 We’ll march ever on

 Mighty we’ll make
 Long may she prosper
 God grant her leaders
 wisdom and grace
 May glory and honour
 Ever attend her
 Firm shall she stand
 Throughout every age 
Русский текст гимна-
Да благословит господь Ангилью
 Воспитывайте и поддерживайте ее-
 Благородную и красивую.
 Она стоит посреди моря.
 О, страна счастливых
 Мы создадим тебе убежище.
 Нашу жизнь и любовь
 Мы отдаем тебе!
Припев:
 С сердцем и душой
 Мы построим нацию!
 Гордую, сильную и свободную.
 Мы будем любить ее, обнимать ее!
 Дорога нашим сердцам навечно!
 Пусть правда и право
 нашим знаменем будет!
 Мы всегда будем идти вперед
 Могучие, мы сделаем.
 Да здравствует она долго.
 Дай Бог ей здоровья.
 мудрость и благодать!
 Пусть слава и честь
 Всегда сопровождют ее
 Твердо она будет стоять!

Ссылки 
 God bless Anguilla в формате MIDI-File

Ангилья
А